Шыныбеков:
 Шыныбеков, Дамир Абдухалиевич
 Шыныбеков, Абат Абаевич — аким города Уральск с 12 августа 2019 года